Чемпионат мира по подводному регби разыгрывается с 1980 года под руководством CMAS (Всемирная конфедерация подводной деятельности).

Турниры

Примечания

Ссылки 

подводное регби
Регби